Yves – ipocoristico francese del nome Ivo
 Yves – comune del dipartimento di Charente Marittima, in Francia
 Yves – singolo delle Loona del 2017
 Yves – film del 2019 diretto da Benoît Forgeard